Vereniging van Rijst Exporteurs, Surinaamse organisatie die de export van rijst uitvoert
 Vancomycineresistente enterokok, bacterie uit het geslacht Enterococcus
 Verteerbaar ruw eiwit